El Coll de Tellet és una collada situada a 559,9 m alt en el límit dels termes comunals de Calmella i Tellet, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord).

Està situat a la zona nord-est del terme comunal, al límit amb Calmella, en el sector de llevant del Serrat del Coll de les Arques. És a l'est del Coll de les Arques i a l'oest del Coll d'Oms.

Referències 

Colls del Rosselló
Calmella
Tellet